Digimortal peut désigner :
 , album de  sorti le  ;
 Digimortal, manga de Tsutomu Nihei sorti en 2004.